Niederwald (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Niederwald (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis
Niederwald bei Rüdesheim, een bult in Duitsland